Хиру́рг:
 Хирург — врач-специалист, получивший подготовку по методам диагностики и хирургического лечения заболеваний и травм.
 Хирург (настоящее имя — Александр Сергеевич Залдостанов, род. 1963) — российский байкер, основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки».

См. также 
 Хирургия
 Военный хирург
 Хирурговые
 Джарах — арабское имя, в переводе означает «Хирург»